Саррья-де-Тер (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 4,2 км². Население — 4596 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Жироны